Сукре може да се отнася за:

 Сукре, конституционната и съдебна столица на Боливия;
 Сукре, департамент в Колумбия;
 Сукре, щат на Венецуела;
 Сукре, парична единица на Еквадор до 2000 г.;

Фамилно име 
 Антонио Хосе Сукре, герой от войните за независимост в Латинска Америка.